Бурбо — фамилия.

Известные носители 
 Бурбо, Полина Зиновьевна — советский учёный, специалист по разделению газовых смесей и промышленному производству кислорода, азота.

Составные фамилии 
 Хрулинский-Бурбо, Рафаил Антонович — ученый-юрист, общественный и военный деятель, преподаватель Саратовского юридического института, начальник штаба Кировского полка Саратовской стрелковой дивизии народного ополчения.